Преттігау/Давос () — регіон у Швейцарії в кантоні Граубюнден.
Адміністративний центр — Клостерс.

Громади

Примітки 

Регіони кантону Граубюнден